Ко́ул () — англомовне прізвище. Воно за однією версією походить як змінена форма слова coal у значенні «смуглявий, вугільно-чорний». Іншим можливим походженням прізвища може бути скорочення від імені Nicholas. Найперша згадка прізвища Cole датується 1148 роком. Також, може бути американізованою формою німецького прізвища Kohl, шотландсько-ірландського McCool чи данаського Kool.

За даними 2014 року, прізвище Коул займало 1201-ше місце за поширеністю у світі: носіями його були 447 990 осіб

Поширеність прізвища за країнами та територіями:

Відомі носії прізвища

А 
  (; 1943—2019) — американський письменник, автор романів і сценаріїв у жанрі фантастики.

Б 
 Брайоні Коул (;  1983) — австралійська стрибунка у воду, олімпійська медалістка (2008).

Г 
  (; 1808—1882) — британський винахідник, підприємець і громадський діяч.

Ґ 
 Ґері Коул (;  1956) — американський актор кіно, телебачення та озвучення.

Д 
 Данкан Коул (; 1958—2014) — новозеландський футболіст англійського походження, центральний півзахисник.
 Даррі Коул (; 1925—2006) — французький актор.
 Дентон Коул (;  1967) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Десмонд Торн Коул (;  1922) — південноафриканський ботанік та лінгвіст.
  (, уроджений — Джон Юїнг Ріхтер, ; 1911—1974) — американський танцюрист, хореограф, постановник музичнх шоу.
 Джо Коул:
 Джо Коул (;  1981) — англійський футболіст.
 Джо Коул (;  1988) —британський актор.
  (; 1944—2020) — американська дитяча письменниця.
  (; 1925—1999) — американський математик.

Е 
 Енді Коул (;  1971) — англійський футболіст, нападник.
 Ерік Коул (;  1978) — американський хокеїст.
 Ешлі Коул (;  1980) — англійський футболіст.

І 
 Іан Коул (;  1989) — американський хокеїст, захисник.

К 
 Кайла Коул] (; уроджена — Мартіна Яцова, ;  1978) — словацька фотомодель, акторка і телеведуча.
 Карлтон Коул (;  1983) — англійський футболіст, нападник.
 Кейт Коул (;  1978) — австралійська акторка кіно, театру та телебачення.
 Кіша Коул (;  1981) — американська R&B-співачка, автор пісень та бізнесвумен.

Л 
  (; 1904—1985) — американський кіносценарист.
 Лілі Коул (;  1988) — англійська модель та кіноакторка.

Н 
 Наталі Коул (; 1950—2015) — американська співачка, автор пісень та актриса.
 Нет Кінг Коул (; 1919—1960) — американський джазовий піаніст і співак.

П 
 Пола Коул (;  1968) — американська співачка і авторка пісень.

Р 
  (; 1946—2021) — британський музичний менеджер, відомий як гастрольний менеджер рок-гурту «Led Zeppelin» у 1968—1980 роках.
 Роберт Коул (; 1915—1944) — американський військовик, герой Другої світової війни.

С 
 Серена Коул (;  2004) — ямайська легкоатлетка.

Т 
  (;  1975) — американський письменник, фотограф, історик мистецтва.
 Томас Коул (; 1801—1848) — американський художник-пейзажист.

Ф 
 Фінн Коул (;  1995) — англійський актор .
 Френк Нельсон Коул (; 1861—1926) — американський математик.

Ш 
 Шеріл Коул (, уроджена — уроджена Твіді, ;  1983) — британська співачка, автор пісень, танцівниця, акторка, модель.

Ч 
 Чарлі Коул (;  1986) — американський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).

Див. також 
 Коул (ім'я)

Примітки